

Miejscowości w USA 
 Brentwood – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Brentwood – dzielnica miasta Los Angeles w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Brentwood – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Brentwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Brentwood – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Brentwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Brentwood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Brentwood – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Williamson

Gminy w USA 
 Brentwood (ang. Brentwood Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham

Pozostałe 
 Brentwood – miasto w Anglii
 Brentwood (borough) – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)

Zobacz też 
 Bitwa pod Brentwood – bitwa podczas wojny secesyjnej (25 marca 1863) na terenie hrabstwa Williamson w stanie Tennessee